Personen
William Placid Morris (1794-1872), Brits bisschop
William Morris (ontwerper) (1834-1896), Brits ontwerper en schrijver
William Morris (acteur) (1861–1936), Amerikaans acteur
William Morris Davis (1850-1934), Amerikaans geoloog
William Richard Morris (1877-1963), Brits industrieel en autofabrikant
William N. Morris,  Amerikaans politicus
William Morris (sportman) (1939), Amerikaans olympisch sportschutter

Varia
William C. Morris, stadje in Argentinië